Toponímia:
 McGregor (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 McGregor (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 McGregor (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 McGregor (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Biografies:
 Conor McGregor (Dublín, Irlanda, 1988), lluitador irlandès d'arts marcials mixtes que competeix en les categories de pes ploma, pes lleuger i ocasionalment en la de pes wèlter d'Ultimate Fighting Championship
 Douglas McGregor (1906 - 1964), professor de gestió de la Sloan School of Management del MIT i president de l'Antioch College 
 Ewan McGregor (Crieff, 1971), actor escocès
 Ken McGregor (Adelaida, 1929 − 2007), tennista australià
 Yvonne McGregor (Wibsey, City of Bradford, West Yorkshire, 1961), ciclista britànica especialista en persecució
 Miscel·lània: Eruguera de McGregor, espècie d'ocell de la família dels campefàgids (Campephagidae) i única espècie del gènere Malindangia